Ханты-мансийская мифоло́гия — комплекс мифологических представлений хантов и манси (обских угров). Часть общей финно-угорской мифологии.

Согласно мифу, землю со дна океана при сотворении мира достала гагара по имени Лули. По другой версии, землю со дна достал сам Куль-Отыр. Мир делится на три сферы: воздушную, водную и земную. Именно поэтому водоплавающая птица оказывается в этой ситуации наиболее подходящей, — ей доступны все три сферы.

Высшие боги в пантеоне — Нум-Торум и его сын, Корс-Торум. Подземным миром заведует злой дух Куль-Отыр (Кынь-Лунк).

Основные боги: старший из сыновей Нуми-Торума, Полум-Торум, ведает всей рыбой и зверями окрестных мест, Мир-суснэ-хум, другой сын Нуми-Торума, — посредник между богами и миром («Небесный надзиратель»), его конь — Товлынг-лув, Мых-ими — «Земля-старуха», богиня, предупреждающая болезни, Калтащ-эква — богиня земли, мать Мир-Суснэ-хума, Хотал-эква — богиня солнца, Этпос-ойка — бог луны, Най-эква — богиня огня, Сяхыл-торум — бог грома, Косяр-Торум — внук Нуми-Торума. Третий сын Нуми-Торума, Аутья-отыр, имеет вид щуки и живёт в устье Оби. Ещё один сын Нуми-Торума, Нёр-ойка — покровитель оленьих стад. Богам было отведено и место жительства: Полум-Торум жил на реке Пелым (Полум), Нёр-ойка — на озере Ялпын-тур.

Хонт-Торум — бог войны, его жена — Суй-ур-эква, помощники — Хуси, Энки.
Эпитетом Колташ (Калтащ)-эквы является Сорни-эква («Золотая баба»), это было воспринято европейцами буквально, и они полагали, что существует изображение её из золота.

Персонажи низшей мифологии: пупи (пупых) — дух (и его изображение), менкв — великан-людоед, утчи (унху) — мифический лесной житель, мис (миш) — добрый лесной дух.

Урал считается поясом бога, сотворившего мир и бросившего свой пояс на землю.

Один из главных героев — Мир-сусне-хум именовался «Купцом верхнего и нижнего света».

Один из персонажей, Мис-нэ — «Лесная дева», приносит удачу охотнику и выходит за него замуж. У них рождается сын, но люди в селении её обижают, и она уходит обратно в лес. В деревне Хурум-пауль почитался Йипыг-ойка («Старик-филин»), который считался жителями этой деревни своим предком, то есть тотемом. Тотемами у народов Обского севера были также стрекоза, трясогузка, филин. Тотем не мог быть объектом охоты.

По поверьям манси — у мужчин — 5 или 7 душ, у женщин — 4 или 6. Из них две — важнейшие, одна реинкарнировалась в ребёнка того же пола, другая уходила в царство Куль-Отыра.
По существу, «духи» являются персонификациями сил и явлений природы.

Слова «ойка» и «эква» означают соответственно «старик» и «старуха, баба, женщина», «нэ» — «женщина, дева», «отыр» — «богатырь». Среди персонажей выделялись как мужские, так и женские фигуры.

В современной культуре 
Медвежьему культу хантов и манси посвящён цикл песен уральской этно-рок-группы «H-Ural».

Турумизм является одной из религий в игре Crusader Kings 3 как религия культур остяков и пермяков.

Литература

Ссылки 
 Мифы, предания, сказки хантов и манси. MIFOLOG.RU: Иллюстрированная мифологическая энциклопедия
 Мифологический образ Мир-сусне-хума у хантов и манси и иранская традиция . ETNIC.RU
 http://nativeurals.narod.ru/khanty.htm